Liebe geht seltsame Wege ist der Titel folgender Filme:

 Liebe geht seltsame Wege (1927), deutscher Film von Fritz Kaufmann 
 Liebe geht seltsame Wege (1937), deutscher Film von Hans H. Zerlett 
 Liebe geht seltsame Wege (1978), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jim Burrows 
 Liebe geht seltsame Wege (2014), US-amerikanischer Film von Ira Sachs